"Limay" pode significar:

 Limay, comuna francesa de Yvelines
 Limay (município), município filipino de Bataan
 Limay Mahuída, localidade argentina na província de La Pampa
 Limay Mahuida (departamento), departamento na província de La Pampa
 Limay Mahuida (La Pampa), município argentino

Desambiguações de topônimos